Сен-Тело́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Мюр-де-Бретань. Округ коммуны — Сен-Бриё. Назван в честь святого Тейло.

Код INSEE коммуны — 22330.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 390 км к западу от Парижа, в 90 км западнее Ренна, в 33 км к югу от Сен-Бриё.

Вдоль западной границы коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 419 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 247 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 199 были экономически активными, 48 — неактивными (показатель активности — 80,6 %, в 1999 году было 72,3 %). Из 199 активных работали 186 человек (106 мужчин и 80 женщин), безработных было 13 (6 мужчин и 7 женщин). Среди 48 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 24 — пенсионерами, 13 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Крест на кладбище (XVIII век). Исторический памятник с 1930 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор